Heinrich Panofka (1807-1887) – compositore, violinista e docente tedesco
 Theodor Panofka (1800-1858) – archeologo tedesco